

Рассел-Спрінгс — місто, штат Канзас
 Рассел-Спрінгс — місто, штат Кентуккі